Baron – tytuł szlachecki
 Baron – brydżowa konwencja licytacyjna
 Baron Records – wytwórnia fonograficzna

Miejscowości 
 Baron (Żyronda) – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Baron (Saona i Loara) – francuskie miasto w regionie Burgundia
 Baron (Gard) – francuskie miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Baron (Oise) – francuskie miasto w regionie Pikardia

Osoby 

 Baron Davis
 Baron Wolman – amerykański fotograf
 Emile Baron
 Horst Baron
 Baron Divavesi Waqa – były prezydent Nauru
 Baron Münchhausen
 Jan Baron – polski poeta
 Mateusz Baron – polski strongman
 Piotr Baron – polski dyrygent
 Piotr Baron – polski dziennikarz radiowy
 Piotr Baron – polski saksofonista, ojciec Aleksandra i Adama Milwiw-Barona,
 Aleksander „Baron” Milwiw-Baron – polski gitarzysta, członek zespołu Afromental (brat Adama)
 Adam Milwiw-Baron – polski muzyk, członek zespołu Pink Freud (brat Aleksandra)
 Sacha Baron Cohen – brytyjski komik i aktor

Zobacz też 

 Czerwony Baron – Manfred von Richthofen